Chris Williamson peut désigner:

 Chris Williamson (né en 1956), homme politique travailliste britannique ;
 Chris Williamson (né en 1972), skieur alpin paralympique canadien ;
 Chris Williamson, cofondateur de la firme d'architectes .

Voir aussi 
 Cris Williamson (né en 1947), compositrice et chanteuse américaine